Blauwkopbosijsvogel
 Luzonbosijsvogel
 Maleise bosijsvogel
 Mindanaobosijsvogel
 Salomonsbosijsvogel
 Streepkopbosijsvogel